Tullner ist der Familienname folgender Personen:

 Marco Tullner (* 1968), deutscher Politiker (CDU)
 Mathias Tullner (* 1944), deutscher Historiker